КНУ се може односити на:

 Задужбина Илије М. Коларца
 Тарас Шевченков Национални универзитет Кијева